Гензерндорф () — округ в Австрии. Центр округа — город Гензерндорф. Округ входит в федеральную землю Нижняя Австрия. Занимает площадь 1.271,31 км². Население 88 475 чел. Плотность населения 70 человек/кв.км.

Общины 
 Адеркла
 Андлерсдорф
 Ангерн-ан-дер-Марх
 Ауэрсталь
 Бад-Пираварт
 Дойч-Ваграм
 Дрёзинг
 Дюрнкрут
 Эбенталь
 Эккартзау
 Витцельсдорф
 Энгельхартштеттен
 Гензерндорф
 Глинцендорф
 Грос-Энцерсдорф
 Грос-Швайнбарт
 Гросхофен
 Харингзее
 Хаускирхен
 Хоэнау-ан-дер-Марх
 Хоэнрупперсдорф
 Йеденшпайген
 Лассе
 Леопольдсдорф-им-Мархфельде
 Маннсдорф-на-Дунае
 Мархег
 Маркграфнойзидль
 Матцен-Раггендорф
 Нойзидль-ан-дер-Цайя
 Оберзибенбрунн
 Орт-на-Дунае
 Пальтерндорф-Доберманнсдорф
 Парбасдорф
 Проттес
 Расдорф
 Рингельсдорф-Нидерабсдорф
 Шёнкирхен-Райерсдорф
 Шпаннберг
 Штрасхоф-ан-дер-Нордбан
 Зульц-им-Вайнфиртель
 Унтерзибенбрунн
 Фельм-Гётцендорф
 Вайден-ан-дер-Марх
 Вайкендорф
 Цистерсдорф

Города и Общины 
 Адеркла

Ссылки 
 Официальная страница

Округа Нижней Австрии